В 1936 году сборная Польши провела 5 товарищеских матчей, одержав 1 победу, два матча закончив в ничью и потерпев 2 поражения. Разница мячей 10:15. В рамках футбольного турнира летних Олимпийских игр сборная провела 4 матча, в которых одержала 2 победы при 2 поражениях. Разница мячей 11:10.

В 1936 году сборная выиграла 4 место на олимпийском турнире в Берлине. Руководителем сборной был Юзеф Калюжа, хотя фактически сборную тренировал немецкий специалист  (погибший в декабре 1942 под Сталинградом).

В апреле «Рух» (Гайдуки-Велке) совершил турне по Германии, обыграв «SC» (Дрезден) 1-0 и «Фортуну» (Дюссельдорф) 5-1

Бомбардиры сборной Польши в товарищеских матчах 1936 году:
  — 2 гола;
 Герард Водаж — 2 гола;
 Теодор Петерек — 2 гола;
  — 1 гол;
 Михал Матыас — 1 гол;
  — 1 гол;
  — 1 гол.

Бомбардиры сборной Польши на Олимпийских играх 1936 года:
 Герард Водаж — 5 голов;
  — 4 гола;
 Теодор Петерек — 1 гол;
  — 1 гол.

Матч № 59 
Товарищеский матч

Матч № N10 
Олимпийские ИгрыПервый круг

Матч № N11 
Олимпийские Игры¼ финала

Матч № N12 
Олимпийские ИгрыПолуфинал

Матч № 60 
Олимпийские ИгрыМатч за 3-место

Матч № 61 
Товарищеский матч

Матч № 62 
Товарищеский матч

Матч № 63 
Товарищеский матч

Матч № 64 
Товарищеский матч

Примечания 
 Нумерация матчей приводится по официальной польской нумерации в справочнике ПЗПН.
 Матчи, не признаваемые за официальные PZPN, обозначены порядковым номером с добавлением буквы N.

Источники 
 Andrzej Gowarzewski: Encyklopedia piłkarska Fuji. Tom 2. — Biało-Czerwoni. Dzieje reprezentacji Polski. Katowice: Wydawnictwo GiA, 1991

Сборная Польши по футболу
Футбол в Европе в 1936 году
Спорт в Польше в 1936 году